Црнци је насеље у граду Подгорици у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 220 становника (према попису из 1991. било је 205 становника).

Демографија 
У насељу Црнци живи 170 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,4 година (38,8 код мушкараца и 41,9 код жена). У насељу има 68 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,16.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено, а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Главни град Подгорица
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори